

Fumetto 
 Strata  – personaggio DC Comics, componente della L.E.G.I.O.N.

Letteratura 
 Strata  – romanzo di Terry Pratchett del 1981
 Strata  – romanzo di Edward Bryant del 1981

Musica 
 Strata  – gruppo musicale rock statunitense
 Strata  – album degli Opus Avantra del 1989
 Strata  – album degli Strata del 2004

Informatica 
 Strata  – software di modellazione 3D